Ioannis Amanatidis (em grego, Γιάννης Αμανατίδης: Kozani, 3 de Dezembro de 1981) é um ex-futebolista grego, que atuava como atacante.

Carreira 
Amanatidis, atacante de origem atuou pela Seleção Grega e durante toda sua carreira internacional atuou em clubes alemães, tendo se destacado no Eintracht Frankfurt.

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do SpVgg Greuther Fürth
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Jogadores da Seleção Grega de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Eurocopa de 2008